Это список творческих работ Алена Делона.

Фильмография

Художественные фильмы

ТВ

Режиссёр кино

Продюсирование проектов

Сценарист

Театральные работы

Дискография

Озвучивание

Примечания 

Делон, Ален